Miasta w USA:
 Conklin – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome

Gminy w USA:
 Conklin (ang. Conklin Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Conklin (ang. Conklin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman